Káča nebo káča, případně kačka, může být: 

 Káča i Kačka – domácké podoby jména Kateřina
 káča i kačka – označení kachny v obecné češtině
 kačka – odborné označení dvou rodů kachnovitých ptáků
 káča – v přeneseném významu nadávka s významem zhruba hloupá holka, např. ve spojení „káča pitomá“
 káča (hračka) – rotující těleso zpravidla tvaru kužele stojícího na špičce
 kačka – slangově koruna ve významu měny či mince, například koruna československá nebo koruna česká 
 káča – starší slangový výraz pro trezor

v kultuře
 Čert a Káča – pohádka zpracovaná Boženou Němcovou
 Čert a Káča (opera) – opera od Antonína Dvořáka

vodní tok
 Káča (přítok Výrovky) – pravostranný přítok Výrovky, vlévající se jižně od vsi Hořátev

Související články 
 Kačena